Vrij zijn (Leopold 3), een nummer van Leopold 3 uit 1991
 Vrij zijn (Marco Borsato), een nummer van Marco Borsato uit 1996